Fernando Rojas puede referirse a las siguientes personas:

 Fernando Rojas, militar argentino, que participó en la guerra de independencia y en la guerra civil de su país.
 Fernando Rojas, futbolista mexicano del Atlante Fútbol Club.
 Fernando Rojas Runjaic, herpetólogo y aracnólogo venezolano
 Fernando Rojas Ochagavía, ingeniero civil y político chileno.